Вале́рий Ива́нович Моро́зов (род. 19 сентября 1945 года) — советский и российский . Чрезвычайный и полномочный посол. Председатель Совета ветеранов Министерства иностранных дел Российской Федерации с 9 декабря 2016 года.

Биография 
Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР в 1969 году. Владеет английским и испанским языками.

С 1969 года на дипломатической службе.
 1971—1972 — атташе Посольства СССР в Боливии.
 1972—1977 — третий и второй секретарь Посольства СССР в Мексике.
 1988—1992 — советник-посланник Посольства СССР (с 1991 года — России) в Аргентине.
 1993—1995 — начальник управления Департамента Центральной и Южной Америки МИД России.
 1995—1997 — заместитель директора Латиноамериканского департамента МИД России.
 25 августа 1997 — 12 августа 2000 — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Венесуэла и по совместительству в Доминиканской Республике и Республике Гаити.
 Июнь 2000 — 1 октября 2000 — и. о. директора Латиноамериканского департамента МИД России.
 1 октября 2000 — 31 марта 2005 — директор Латиноамериканского департамента МИД России.
 31 марта 2005 — 29 октября 2012 — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Мексике.
 10 октября 2005 — 29 октября 2012 — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белизе (по совместительству).
Член российских делегаций на 55-й, 57-й и 58-й сессиях Генеральной ассамблеи ООН, на 28-й, 31-й, 32-й и 33-й сессиях Генеральной ассамблеи ОАГ.

В отставке с 2013 года. Председатель Совета ветеранов МИД России с 9 декабря 2016 года.

Член Союза журналистов России.

Главный редактор международного журнала VIGIL.

Семья 
Женат, имеет сына.

Награды 
 Медаль «300 лет Военно-Морскому Флоту России» (1998).
 Орден Франсиско Миранды 1 класса (1 июня 2000, Венесуэла).
 Большой крест ордена «За заслуги» (2005, Колумбия).
 Орден Дружбы (28 декабря 2007) — за многолетнюю добросовестную работу, большой вклад в развитие и укрепление российско-латиноамериканских отношений, активное содействие успешному проведению экспедиции учебного судна «Крузенштерн».
 Большой крест ордена Бернарада О` Хиггинса (19 февраля 2008, Чили) — за работу по созданию межправительственной комиссии по торговле и сотрудничеству между Чили и Россией.
 Архиерейская грамота (14 января 2012) — «во внимание к трудам на благо Русской Православной Церкви»

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (12 августа 1992)
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (25 августа 1997)
 Чрезвычайный и полномочный посол (20 апреля 2002)

Примечания

Ссылки 
 Список послов Российской Федерации в государствах Америки
 Биография на сайте Посольства Российской Федерации в Мексике
 [az-libr.ru/index.shtml?Persons&CEG/36ad4824/index Морозов Валерий Иванович. Биография]

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Венесуэле
Послы Российской Федерации в Гаити
Послы Российской Федерации в Доминиканской Республике
Послы Российской Федерации в Мексике
Послы Российской Федерации в Белизе
Руководители ветеранских организаций России